

Аргентина 
 Майпу (округ) — округ в провінції Буенос-Айрес, Аргентина.
  — місто та адміністративний центр округу Майпу в провінції Буенос-Айрес, Аргентина.
  — департамент в провінції Чако, Аргентина.
  — департамент в провінції Мендоса, Аргентина.
  — місто та адміністративний центр департаменту  в провінції Мендоса, Аргентина.

Чилі 
 Майпу (Чилі) — комуна в місті Сантьяго, провінція Сантьяго, Столичний регіон Сантьяго, Чилі.